Кратер Наонобу () — крупный ударный кратер на восточной окраине Моря Изобилия на видимой стороне Луны. Название дано в честь японского математика Адзимы Наонобу (около 1732—1798) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Уэбб на севере-северо-востоке; кратер  Акоста на востоке-юго-востоке; кратер Лангрен на юго-востоке; кратер Атвуд  на юге и кратер Бильхарц на юго-западе.

Селенографические координаты центра кратера , диаметр 33,0 км, глубина 1870 м.

Кратер имеет циркулярную чашеобразную форму и значительно разрушен. Вал сглажен, отмечен множеством мелких кратеров, в западной части перекрыт приметным маленьким кратером. Дно чаши затоплено и выровнено базальтовой лавой, отмечено несколькими маленькими кратерами.

До переименования в 1976 г. кратер назывался сателлитным кратером Лангрен B.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны
Снимки с борта Аполлона-15, Аполлона-16
Кратер Наонобу на карте LAC-80.
Селенологическая карта окрестностей кратера
Топографическая карта окрестностей кратера

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны